Вульчи (, ) — древний город этрусков, расположенный в 8 км к западу от реки Армента (ныне — Фьора).

Вульчи входил в Союз двенадцати городов Этрурии. История сохранила единственное упоминание этого города — в связи с празднованием в 280 г. до н. э. триумфа по случаю победы римлян над Вульчи. Вскорости римляне превратили принадлежавший Вульчи порт Коса в римскую колонию Ансидонию.

О значении и богатстве Вульчи свидетельствуют найденный в 1828 году богатый на археологические шедевры некрополь в местечке под названием Vian de Voci, которому многие европейские музеи обязаны своими ценнейшими экспонатами: роскошными вазами, украшениями из драгоценных металлов и бронзы.

Многочисленные находки из исчезнувшего города и других мест археологических раскопок в окрестностях Вульчи можно осмотреть в , который разместился в  замке. Рядом с замком находится известный арочный мост Ponte della Badia, построенный этрусками.

На территории Вульчи располагалась крепость, известная по современному археологическому памятнику Рофалько. После взятия римлянами крепость и город были заброшены.

Примечания 

Археологические объекты в Италии
Этрусские города